Карти значень: Архітектура віри ( — книга 1999 року канадського клінічного психолога та професора психології Джордана Пітерсона. У книзі описана вичерпна теорія того, як люди конструюють сенс, таким чином, що сумісний із сучасним науковим розумінням того, як функціонує мозок. Він вивчає «структуру систем віри та роль, яку вони відіграють у регуляції емоцій», використовуючи численні академічні галузі, щоб показати, що з'єднання міфів та вірувань з наукою є важливим для повного розуміння того, як люди мають сенс.

Примітки

Посилання 
 Мапи смислу  - персональний сайт Джордана Пітерсона(автора цієї книги).
Книги 1999
Книги з психології